Adam le Fondre, né le  à Stockport, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant au Sydney FC.

Biographie

Stockport County 
Adam le Fondre est né à Stockport, dans la banlieue de Manchester. Il a commencé sa carrière dans le club de Stockport County et a disputé son premier match professionnel contre Bury le . Il participe à la victoire de Stockport (3 buts à 1) en marquant le troisième but de son équipe.

Rochdale et après 

En , Adam le Fondre est prêté par Stockport à Rochdale pour une durée de six mois. Ayant impressionné les dirigeants du club, il signe un contrat de 3 ans avec Rochdale le .

Le , il rejoint Cardiff City FC.

En avril 2016, il fait partie d'une liste de 58 joueurs sélectionnables en équipe de Bretagne, dévoilée par Raymond Domenech qui en est le nouveau sélectionneur.

Le , il rejoint le Sydney FC.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Stockport
Footballeur anglais
Joueur du Stockport County FC
Joueur du Reading FC
Joueur du Rotherham United FC
Joueur du Cardiff City FC
Joueur du Rochdale AFC
Joueur du Bolton Wanderers FC
Joueur du Wolverhampton Wanderers FC
Joueur du Wigan Athletic FC
Joueur du Sydney FC
Joueur du Mumbai City FC